Малатеста Бальони Младший (Malatesta IV Baglioni) (1491, Перуджа — 24 декабря 1531, Беттона) — итальянский кондотьер, граф Спелло и Беттоны и сеньор Перуджи.

Сын сеньора Перуджи Джана Паоло Бальони и его жены Ипполиты Конти.

С 1520 года, после смерти отца, - граф Спелло и Беттоны. В 1528 году утверждён в этом титуле папой Клементом VII. 

Поступив на венецианскую службу, захватил Лоди и Кремону.

С 1527 года сеньор Перуджи (до 1528 вместе с братом - Орацио II).

В 1529 году по предварительной договорённости с папой Клементом VII без боя сдал Перуджу Филиберу де Шалону, принцу Оранскому — генералу армии Священной Римской империи. Таким образом, он фактически предал флорентийцев — своих союзников. В следующем году 20 сентября получил Перуджу назад.

В 1530 году получил викариаты Беваньи, Лимиджано и Кастеллабоны.

Умер 24 декабря 1531 года в Беттоне «от стыдной болезни» («mal honteux que l’on sait»).

Вскоре после его смерти, в 1533 году, графство Спелло и Беттоны было возвращено в состав папских владений.

Жена - Мональдеска Мональдески. Сын - Родольфо II Бальони (1518-1554).

Примечания

Источники 
 Giuseppe Bianconi, Narrazione istorica del IV° Malatesta Baglioni, Sensi, Assisi 1884.
 Giovan Battista Vermiglioli, La vita e le imprese militari di Malatesta IV Baglioni,Bartelli, Perugia 1839.
 Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento. Giovanni Tabacco, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Accademia fulginia di lettere, scienze e arti Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1989 - Всего страниц: 585
 L. Bonazzi, Storia di Perugia dalle origini al 1860, a cura di G. Innamorati, II, Città di Castello 1960

Малатеста IV